Le Sporting Clube da Praia (en Créole cap-verdien : Sporting Klubi di Praia) est un club cap-verdien de football basé à Praia. Le nom est identique au Sporting CP.

Histoire 
 : Fondation du club

Maillots 
Les couleurs des tenues sont le jaune et le blanc pour les matches à domicile et blanc, noir et vert pour matches à l'extérieur.

Rivalités 
Les grands rivaux sont le CS Mindelense et l'Académica do Mindelo.

Palmarès 

Championnat du Cap-Vert :
Champion en 1961, 1969, 1974, 1985, 1991, 1997, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 et 2017.

Championnat de L'île de Santiago :
Vainqueur en 1961, 1969, 1974, 1977, 1985, 1988, 1991, 1997, Santiago (Sud): 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14 et 2016-17

Coupe de Praia :
Vainqueur en 2014, 2017 et 2018

Super Coupe de Praia :
Vainqueur en 2013 et 2017

Tournoi d'Ouverture de Santiago :
Vainqueur en 2001, 2003, 2005.

Performance dans les compétitions de la CAF

Ligue des champions de la CAF 

5 participations
Ligue des champions de la CAF 1992 - Premier Tour
 ASC Port Autonome (Sénégal) - Sporting Clube da Praia 0-0 / 0-0 (pen.: 1-3)
 Sporting Clube da Praia - Club Africain (Tunisie) 0-0 / 1-3
Ligue des Champions de la CAF 2000 - Tour Préliminaire
Sporting Clube da Praia - AS Tempête Mocaf (République centrafricaine) 2-3 / 0-1
Ligue des Champions de la CAF 2007 - Tour Préliminaire
Fello Star (Guinée) - Sporting Clube da Praia 1-0 / -
Ligue des Champions de la CAF 2008 - Premier Tour
FAR Rabat (Maroc) - Sporting Clube da Praia 3-0 / 0-3 (pen.: 4-5)
Sporting Clube da Praia - Inter Luanda (Angola) 2-1 / 0-1
Ligue des Champions de la CAF 2009 - Tour Préliminaire
FAR Rabat (Maroc) - Sporting Clube da Praia 6-0 / 0-1

Coupe de la CAF 

1 participation
2001: Tour Préliminaire
Gazelle FC (Tchad) - Sporting Clube da Praia 5-2, -

Bilan saison par saison

Compétition nationale

Compétition régionale

Anciens joueurs 

 Alex
 Babanco (international depuis 2008).
 Bijou
 Caló, 1998, 2011
  (international depuis 2004).
 Loloti (ancien international de 2002 à 2007).
 Joao Baptista Robalo (ancien international de 2005 à 2007).
 Carlos Ilídio Moreno Gomes dit Piguita.
 João Baptista Robalo
 Ronny
 Stopira (international depuis 2008).
 Vargas (ancien international en 2007).

Présidents

Entraîneurs

Voir aussi 
Autres clubs avec le nom "Sporting" au Cap-Vert:
Sporting Clube da Boa Vista
Sporting Clube da Brava
Sporting Clube do Porto Novo

Notes

Liens externes 

http://www.rsssf.com/tablesk/kaapvregchamp.html
Palmarès en championnat

Club de football à Praia
Championnat de l'île de Santiago (Zone Sud)
Club de football fondé en 1929